Чемпионат мира по хоккею с мячом 1965
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1965